Изидор Александр Огюстен Пильс (в ряде источников Пиль, ; 19 июля 1813, Париж — 3 декабря 1875, там же) — французский художник, академик, педагог.

Биография 

Сын Франсуа Пильса (1785—1867), солдата-эльзасца, участника Наполеоновских войн, отличившегося как искусный рисовальщик (походный дневник Пильса-старшего с его собственными иллюстрациями был опубликован в 1895 году). В 12-летнем возрасте стал учиться мастерству художника. Учился у Франсуа Пико. В 1840 году был принят в парижскую художественную школу.

В 1841 году за своë историческое полотно «Saint Pierre guérissant un boiteux à la porte du Temple» стал лауреатом Римской премии.
Будучи слабым здоровьем, три следующих года Пильс провëл на Вилле Медичи, где размещалась руководимая Жаном Огюстом Домиником Энгром Французская академия в Риме. Путешествуя по Италии, посетил Неаполь, Венецию и Флоренцию.

После получения академического образования художник Пильс писал в основном картины на историческую и религиозную тематику. В 1849 г. создал одно из своих самых известных полотен «Клод Жозеф Руже де Лиль исполняет свою песню Марсельеза».

После 1853 г. создал ряд батальных картин с эпизодами Крымской войны, в том числе «Оборона Севастополя» (1855), «Сражение на Альме» (1861).

Пильсу принадлежит большая заслуга в расписывании парижской Оперы.

С 1863 он был профессором в Школе изящных искусств в Париже. Среди его знаменитых учеников Жюльен Дюпре, Адриан Моро, Люк-Оливье Мерсон, Ласло Меднянский, Ян Богумил Розен, Жюль Баллавуан и ряд других.

Художник был регулярным участником французских Салонов в 1846—1875, а также членом жюри Салонов 1864—1868 годов.

И. Пильс удостоен звания кавалера ордена Почётного Легиона (1857) и офицера ордена Почётного Легиона (1867). Академик. В 1868 году был принят в члены Института Франции.

Умер в Париже и похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Примечания

Ссылки 
 Изидор Пильс 
 PILS Isidore 
 PILS Isidore (1813—1875) 

Художники Франции XIX века
Исторические художники Франции
Римская премия художникам
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Кавалеры ордена Почётного легиона